Die Avon Championships of Cincinnati 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Cincinnati. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 19. bis 25. Januar 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Cincinnati